Чаган-Узун — топоним в Алтайских горах, в Кош-Агачском районе Республики Алтай России:
 Чаган-Узун (река)
 Чаган-Узун (село)

См. также
 Чаган-Узунское сельское поселение
 Чаган-Узунский источник